Јанков може бити:

 Јанков (Бенешов), насељено мјесто у округу Бенешов, Средњочешки крај, Чешка Република
 Јанков (Пелхримов), насељено мјесто у округу Пелхримов, крај Височина, Чешка Република
 Јанков (Чешке Будјејовице), насељено мјесто у округу Чешке Будјејовице, Јужночешки крај, Чешка Република

Види још 
 Јанко